Bruche bezeichnet

ein mittelalterliches Kleidungsstück, die Bruoch
Bruche (Fluss), Fluss in Frankreich
Bruche (Betzdorf), Stadtteil von Betzdorf
Schloss Bruche (Gut Bruche), Gutshof in Eicken-Bruche, Melle
Bourg-Bruche, Gemeinde in Frankreich
Ernolsheim-Bruche, Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
Bruch
Brüche